Jefferson County Jail bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Jefferson County Jail (Florida), ID-Nr. 13001072
 Jefferson County Jail (Indiana), ID-Nr. 73000019
 Jefferson County Jail (Kentucky), ID-Nr. 73000808